Рубен Диас:
 Диас, Рубен Освальдо (; 1946—2018) — аргентинский футболист, защитник.
 Диас, Рубен Торибио (; род. 1952) — перуанский футболист, защитник.